Chiesa di San Biagio Vescovo e Martire ad Albiano
 Chiesa di San Biagio Vescovo e Martire a Ferrara
 Chiesa di San Biagio Vescovo e Martire a Fiavé
 Chiesa di San Biagio Vescovo e Martire a Gavello, frazione di Mirandola
 Chiesa di San Biagio Vescovo e Martire a Mori
 Chiesa di San Biagio Vescovo e Martire a San Vito Romano